Glazbeni albumi:
 Najbolje godine (album Novih fosila)
 Najbolje godine (album Magazina)

Televizijske serije:
 Najbolje godine (TV serija)